The Woman Next Door – film del 1915 diretto da Walter Edwin
 The Woman Next Door – film del 1919 diretto da Robert G. Vignola